Music for the Jilted Generation — музичний альбом гурту The Prodigy. Виданий 4 липня 1994 року лейблом XL Recordings. Загальна тривалість композицій становить 78:07. Альбом відносять до напрямку техно, рейв, хард данс.

Список пісень 
 "Intro" — :45
 "Break & Enter" — 8:24
 "Their Law" — 6:40
 "Full Throttle" — 5:02
 "Voodoo People" — 6:27
 "Speedway" — 8:56
 "The Heat (The Energy)" — 4:27
 "Poison" — 6:42
 "No Good (Start the Dance)" — 6:17
 "One Love" (Edit) — 3:53 The Narcotic Suite 
 "3 Kilos" — 7:25
 "Skylined" — 5:56
 "Claustrophobic Sting" — 7:13

CD 2 
"Music For The Jilted Generation Expanded":

 "Voodoo People (Radio 1 maida Vale Session)"
 "Poison (Radio 1 maida Vale Session)"
 "Break And Enter (2005 Live Edit)"
 "Their Law (Live at Pukkelpop)"
 "No Good (Start The Dance) (Bad For You Mix)"
 "Scienide"
 "GOA (The Heat The Energy Part 2)
 "Rat Poison
 "Voodoo People (Dust Brothers Remix"

Посилання

Альбоми The Prodigy
Музичні альбоми 1994
Англомовні музичні альбоми
Золоті музичні альбоми
Платинові музичні альбоми
Альбоми британських виконавців
Липень 1994
Події 4 липня